Мизрахи́ ( — восточный) может означать:

 Мизрахи́м (мизрахи́) — израильское определение евреев — выходцев из исламских стран, иногда всех не-ашкеназских евреев.
 Мизра́хи (сокращение от ивр. Мерказ рухани «духовный центр») — в политической истории сионизма политическое и идейное национально-религиозное движение — предшественник современного МАФДАЛ, а также больничная касса «Мизрахи» и банк «Мизрахи», созданные этим движением. Также в названии партии «Поалей мизрахи» (трудящиеся мизрахи).
 Мизра́х  — в традиционном еврейском толковании синоним слова кэдем, что значит и «восток», и «изначальный». Отсюда названия многочисленных синагог и иешив, напр. Ор-Мизрах — «свет с востока» (обычно по направлению синагогального ковчега, где размещалась Свитки Торы, в сторону Иерусалима), а также «свет изначальный, древний».

Носители фамилии 
 Мизрахи, Ави (род. 1957) — генерал запаса Армии обороны Израиля.
 Мизрахи, Авирам (род. 1962) — израильский байдарочник.
 Мизрахи, Айзек (род. 1961) — американский модельер и дизайнер, телеведущий.
 Мизрахи, Алон — футболист сборной Израиля, лучший бомбардир чемпионатов Израиля за всю историю.
 Мизрахи, Ашер (1890—1967) — тунисский певец.
 Мизрахи, Валери (род. 1958) — южноафриканский биолог.
 Мизрахи, Изабелла — поэт и переводчик .
 Мизрахи, Мататья — раввин XIX века .
 
 Мизраки, Поль (1908—1998) — французский композитор, писатель.
 Мизрахи, Став (род. 1998) — израильский байдарочник.
 Мизрахи, Того (1901—1986) — египетский режиссёр.
 Мизрахи, Шевон — американский режиссёр.
 Мизрахи, Шимон (род. 1939) — израильский спортивный функционер, лауреат Премии Израиля в области спорта.
 Мизрахи, Элияху (1455—1526) — раввин XV века .